Филов — русская и болгарская фамилия.

Известные носители 
 Филов, Богдан (1883—1945) — болгарский археолог, искусствовед и политик, регент Болгарии (1943—1944).
 Филов, Виктор Григорьевич (1896—1938) — советский журналист, редактор, государственный деятель.
 Филов, Владимир Александрович (1930—2006) — советский биолог, библиотечный деятель.
 Филов, Димитр (1846—1887) — болгарский военный деятель, отец Богдана Филова.
 Филов, Добри (1861—1941) — болгарский политик, кмет (мэр) Варны, депутат Народного собрания.